Шарлотта Росс (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Шарлотта Росс родилась в Уиннетка, Иллинойс. Она начала выступать на сцене в возрасте восьми лет, а после окончания средней школы переехала в Лос-Анджелес. В 1987 году она получила постоянную роль в дневной мыльной опере «Дни нашей жизни» и снималась в ней до 1991 года. Она получила две номинации на дневную премию «Эмми» за свою работу в мыльной опере, а после ухода из неё начала карьеру в прайм-тайм.

Росс наиболее известна по своей роли детектива Конни Макдауэлл в телесериале «Полиция Нью-Йорка», где она снималась с 2001 по 2004 год. Также она снялась во множестве телефильмов канала Lifetime, а также появилась в фильме «Сумасшедшая езда» с Николасом Кейджем в 2011 году. Кроме этого она сыграла роль матери героини Дианны Агрон в телесериале «Хор» в 2009—2012 годах. В 2013 году Росс снялась в первом сезоне сериала VH1 «Зажигай!», затем появилась в «Нэшвилл» и «Стрела».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Нью-Трирской средней школы